Hermann Giguère est un ecclésiastique canadien, professeur titulaire retraité de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et prêtre du Séminaire de Québec.

Biographie 
Hermann Giguère est fondateur du Conseil canadien du Renouveau charismatique en 1986 et il fut directeur de la revue Selon Sa Parole de 1977 à 1999 .

Il est webmestre de plusieurs sites.
Il publie à chaque semaine une homélie dominicale sur son site internet personnel
Il a obtenu sa Licence en théologie à l'Université Laval. Sa thèse était intitulée : La religion partie potentielle de la justice, 1962. Il a soutenu sa thèse de doctorat en théologie intitulée: Ministère sacerdotal et sanctification à l’Université grégorienne en 1968.
Il est professeur titulaire retraité de Théologie spirituelle et d’Histoire de la spiritualité à la Faculté de théologie et de Sciences religieuses de l’Université Laval. Il a été Supérieur général du Séminaire de Québec de 2002 à 2012. Il est prélat d’honneur de sa Sainteté depuis 2005.

Champs d'intérêt :  Mystiques et langages croyants. Femmes mystiques. Spiritualité des ministères ordonnés et laïcs. Nouveaux groupes spirituels. Histoire de la spiritualité chrétienne. Spiritualité en Nouvelle-France: Marie de l'Incarnation, François de Laval et autres.

Parcours professionnel :  À l’été 1968, il revient au Québec et il est nommé Directeur spirituel du Grand Séminaire de Québec, responsable de l’animation spirituelle  et responsable de la liturgie (1968-1974) et il est engagé comme professeur en théologie spirituelle et histoire de la spiritualité à la Faculté de théologie de l’Université Laval, poste qu’il occupera jusqu’en 2002. Il devient professeur agrégé en 1972 et professeur titulaire en 1995. Il occupe le poste de directeur des programmes de 1er cycle à la Faculté de théologie de 1974 à1980, celui de directeur du programme de doctorat en théologie et du diplôme de 2e cycle de 1981 à 1990, de directeur d’ensemble des études des 2e et 3e cycles, Faculté de théologie de 1985 à 1990. Après sa retraite de l’Université, il est nommé professeur associé à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval en 2002. 

Supérieur général du Séminaire de Québec : En 2002, il quitte l’Université à la demande de Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec, son supérieur pour occuper le poste de Supérieur général du Séminaire de Québec jusqu’en 2012. Il est nommé Prélat d’honneur par le pape Benoît XVI le . En 2012, il accepte d’être secrétaire de la corporation « Le Séminaire de Québec ».

Fonctions pastorales : Mgr Hermann Giguère a occupé de nombreuses fonctions pastorales en plus de ses fonctions de responsable de formation au Grand Séminaire de Québec de 1962 à 2012. Il a été vicaire à Ste-Claire de Dorchester (été 1962), vicaire dominical à la paroisse St-Denys du Plateau (Ste-Foy) (1963-1965) (1968-1976),  vicaire à la desserte estivale du Lac Poulin et à celle du Lac Raquette, St-Benoît-Labre, Beauce (1969-1991)  et recteur de ces dessertes (1992-…), répondant diocésain auprès des groupes du Renouveau charismatique (1974-1991),  directeur de la revue Selon Sa Parole (1977-1999),  conseiller auprès de l’Équipe de formation du diaconat permanent du diocèse de Québec (1993-2019), membre du conseil de la Corporation « Mission Patrimoine religieux » (2005- 2010), membre du conseil de la Corporation « Le Petit Séminaire diocésain de Québec »  (2008- 2010). De plus, il a été membre du Service de pastorale du Diocèse de Québec de 1976 à 1995, du Conseil du Séminaire de Québec (1977-1980, 1991-1995, 2002-2012), secrétaire de la corporation « Le Séminaire de Québec » (2012-2021) et conseiller auprès de l’archevêque de Québec et de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.

Distinctions : Médaille du Gouverneur général du Canada (1962), Prélat d’honneur de sa Sainteté (), Membre du Cercle de la rectrice de la Fondation de l’Université Laval ()

Bibliographie 
 The Spiritual Writings of François de Laval Introduction and selection of texts by Hermann Giguère (translated by Benjamin Waterhouse), Séminaire de Québec, Québec, 2017, 214p.
 Écrits spirituels de François de Laval, Québec, Séminaire de Québec, 2014, 212 p.
Un évêque missionnaire du XVIIe siècle : François de Laval, premier évêque de Québec 16 mars 2010 à la Salle de conférence des Musées du Vatican pour le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et le Saint-Siège sur le site de la BAnQ 
 L'expérience de Dieu avec François de Laval, Fides, 2000, 140 p. (aperçu)
 « Notes historique des débuts du Renouveau au Québec », Selon Sa Parole,  25,  6, juin-.
 Synthèse de la thèse de maîtrise de Peter Prosser présentée à la Faculté de théologie de l'Université de Montréal.
 «Une voie de l'indicible : le fond de l'âme», dans Laval théologique et philosophique, Volume 53, Numéro 2, juin, 1997, p. 317–333.
 «Marie dans l’expérience spirituelle du Bienheureux François de Laval», dans Laval théologique et philosophique, volume 49, numéro 3, octobre, 1993, p. 523–532.
«L'expérience charismatique»,dans L'expérience comme lieu théologique, sous la direction d'Elisabeth Lacelle et de Th. R. Potvin, (Coll. Héritage et projet, 26), Fides, Montréal, 1983, pp.183-194.
«Un saint évêque: le bienheureux François de Laval», dans la revue internationale Communio, , n.V, 5 (1980) 81-89.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Séminaire de Québec
 Archidiocèse de Québec
  François de Laval

Liens externes 
 

Personnalité canadienne du XXIe siècle
Théologien catholique québécois
Historien québécois
Prêtre catholique québécois
Professeur à l'Université Laval